Андре́й Серге́евич Некра́сов (, Москва, Российская империя — , Москва, СССР) — советский моряк и писатель.

Биография 
Родился в Москве, в семье врача. Мать, Людмила Фёдоровна Некрасова, умерла после Великой Отечественной войны. Окончив школу, работал монтёром и техником на Московской трамвайной станции. В 1926 году переехал в Мурманск и поступил матросом на рыболовецкое судно. Затем ходил на различных судах в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока. В 1933 окончил Владивостокский морской техникум Наркомата Морского Флота СССР. В этом же году назначен заместителем начальника морского управления треста «Дальморзверпром».

Печатался с 1928 года. Наибольшую известность из его произведений получила юмористическая повесть «Приключения капитана Врунгеля», впоследствии несколько раз экранизированная. Главным героем произведения стал капитан Врунгель, «советский барон Мюнхгаузен» — бывалый моряк, рассказывающий о своих удивительных путешествиях и приключениях по всему миру.

С апреля 1942 года — рядовой на Западном фронте, с осени 1942 года — сотрудник фронтовой газеты. Член СП СССР с 1943 года. С ноября 1943 года — в резерве ГлавПУРа в Москве.

14 апреля 1944 года, работая в газете Северо-Кавказского военного округа в звании лейтенанта, был осуждён Военным трибуналом Ростовского-на-Дону гарнизона на 3 года ИТЛ.

После войны вернулся на литературную работу, был членом редколлегий журнала «Пионер» и литературно-художественного альманаха «Океан». Автор нескольких научно-популярных книг.

Играл профессионально в футбол за клуб «Крылья Советов».

Скончался 15 февраля 1987 года, на 80-м году жизни. Писатель похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище.

Библиография 

 Морские сапоги, 1935 (сборник рассказов)
 Электрическое солнце, 1936
 Повесть о товарище Кирове, 1936 (совместно с Б.С. Житковым, Б. Ивантером, Б. Шатиловым)
 Приключения капитана Врунгеля, 1937
 В поисках южного материка, 1941
 Завидная биография, 1953
 Судьба корабля, 1958
 Рассказы старого боцмана (сборник)
 Мы были на Диксоне (сборник)
 Как мы с Гошкой мосты строили (рассказ) 1973
 Операция «Туман» (рассказ) 1972
 По морю-океану (сборник) 1988
 Рассказы о Севере и Юге, 1979
 Синее море (рассказ) 1966
 Сказка о химии, 1965 

 Примечания 

 Литература 
 Чертков Л. Н.'' Некрасов А. С. // Краткая литературная энциклопедия. Т. 5: Мурари — Припев. — М.: Сов. энцикл., 1968. — Стб. 174.
 
 Писатели Москвы — участники Великой Отечественной войны. — М., 1997. — С. 314.

Ссылки 

 Андрей Сергеевич Некрасов в Библиотеке Максима Мошкова
 Биография Андрея Некрасова
 ОБД Мемориал

 

Фронтовые корреспонденты Великой Отечественной войны
 
Русские писатели XX века
Репрессированные в СССР
Детские писатели по алфавиту
Детские писатели СССР
Детские писатели России
Жители ЖСК «Советский писатель»
Похороненные в колумбарии Ваганьковского кладбища
Члены Союза писателей СССР